Vierde klasse (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse (voetbal België)
 Vierde klasse hockey
 Vierde klasse (korfbal)